Gentil (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Gentil (motorfiets), een Frans motorfietsmerk